A 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál (angolul: Eurovision Song Contest 2018, , ) volt a hatvanharmadik Eurovíziós Dalfesztivál. Portugáliában rendezték meg, mivel a 2017-es Eurovíziós Dalfesztivált a portugál Salvador Sobral nyerte meg. Ez volt az első alkalom, hogy a dalfesztivált Portugáliában, azon belül Lisszabonban rendezték meg, valamint 1969 után a második alkalom, hogy a verseny az Ibériai-félszigeten került megrendezésre.

43 ország erősítette meg részvételét a dalfesztiválra, beleértve Oroszországot, mely egy kihagyott év után vett részt újból. 2011 óta ez volt az első alkalom, hogy egy ország sem lépett vissza a versenytől. A magyar induló az AWS metal zenekar volt, akik a Viszlát nyár című számukkal nyerték meg A Dalt, a hazai válogató műsort.

A helyszín és a verseny témája 
2017. május 15-én jelentette be a házigazda portugál műsorsugárzó, hogy a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivált az ország fővárosában, Lisszabonban rendezik meg. A pontos helyszínt ekkor még nem ismertették, azonban valószínű, hogy a 20 000 fő befogadására alkalmas Altice Arena ad otthont a versenynek. A bejelentést követően azonban további városok is jelezték rendezési szándékukat, majd később bejelentették, hogy pályázatot írnak ki a rendezési jog megszerzésére. Végül összesen öt város (Braga, Gondomar, Guimarães, Lisszabon és Santa Maria da Feira) küldött be pályázatot, melyek közül a győztest július 25-én jelentették be.

A 2018-as Eurovíziós Dalfesztiválnak Portugália fővárosa, Lisszabon adott otthont a korábban esélyesnek tartott Altice Arénában. További helyszínek voltak még a Pavilhão de Multiosos Gondomarban, a Pavilhão Multiusos Guimarãesben, az Europarque Santa Maria da Feirában, valamint egy épülő aréna a bragai Kiállítási Parkban.

A dalfesztivál hivatalos mottója All Aboard! lett, mely magyarul azt jelenti, hogy Beszállás!, vagy Mindenki a fedélzetre!

2018. január 8-án vált hivatalossá, hogy első alkalommal négy női műsorvezetője lesz a versenynek Catarina Furtado, Daniela Ruah, Filomena Cautela és Sílvia Alberto személyében. Alberto 2011-ben, 2013-ban és 2014-ben kommentátorként, Cautela pedig 2017-ben pontbejelentőként volt jelen a dalfesztiválon, míg Ruah az NCIS: Los Angeles amerikai sorozat egyik főszereplőjeként vált ismertté.

A résztvevők 
Egy kihagyott év után visszatér a versenybe Oroszország, mely már 2017-ben is részt vett volna, azonban a határidő után visszalépett, mivel énekesüket az ukrán hatóságok törvénysértés miatt három évre kitiltották a házigazda Ukrajna területéről. Az orosz műsorsugárzó 2017. március 22-én jelezte, hogy versenyzőjük, Julia Samoylova 2017-ben vagy 2018-ban, de mindenképpen szerepelni fog a dalfesztiválon, azonban egy július 27-én megjelent cikk szerint az énekesnő részvételét egyik orosz műsorsugárzó sem erősítette meg. Később 2018. január 26-án hivatalossá vált, hogy az énekesnő fogja képviselni Oroszországot Lisszabonban. Végül 43 állam vesz részt a 2018-as Eurovíziós Dalfesztiválon, mely megegyezik a 2008-as és a 2011-es rekord létszámmal. 2017. október 30-án az EBU közleményében tudatta, hogy a jelenlegi állás szerint Macedónia nem lesz képes versenyzőt küldeni Lisszabonba, a helyi közszolgálati televízió fennálló tartozása miatt. November 7-én, a résztvevők hivatalos listájának közzétételével hivatalossá vált, hogy végül csak 42 ország tudott volna versenyzőt küldeni a portugál fővárosba, azonban 2017. november 17-én az Eurovíziós Dalfesztivál hivatalos oldala közölte, hogy 43 részt vevő ország versenyzői fognak fellépni a versenyen, beleértve az addig visszalépőnek hitt Macedóniát is.

Andorra a 2017-es verseny döntőjének másnapján, május 14-én jelentette be, hogy nem tér vissza, sorozatban a kilencedik évet kihagyva ezzel. Luxemburg május 22-én erősítette meg, hogy nem küld versenyzőt a dalfesztiválra, sorozatban huszonötödik alkalommal. Hasonlóan döntött Törökország is augusztus 7-én: az ország sorozatban hatodik alkalommal nem képviselteti magát a versenyen. A dalfesztivál legkisebb területű országa, Monaco, mely utoljára 2006-ban vett részt a dalfesztiválon, augusztus 31-én jelentette be, hogy nem tér vissza. Nem vesz részt Szlovákia sem: az ország 2012-ben képviseltette magát eddig utoljára. Bosznia-Hercegovina műsorsugárzója rossz anyagi helyzetére hivatkozva mondott le a szereplésről. A dalfesztivál eddigi egyetlen afrikai résztvevője, Marokkó sem tér vissza: az ország eddig egyszer, 1980-ban vett részt a versenyen.

Másodszor vesz részt a 2009-es Eurovíziós Dalfesztivál norvég győztese, Alexander Rybak, aki az akkori pontozási rendszerben rekordmennyiségű, 387 pontszámmal nyert. 2014 után másodszor vesz részt a versenyen a holland Waylon, aki akkor a The Common Linnets formáció tagjaként a második helyen végzett, ezúttal azonban szólóban tér vissza. Az osztrák Cesár Sampson korábban a 2016-os és 2017-es bolgár produkciókban szerepelt háttérénekesként (utóbbiban a bolgár Vlado Mahailov, az EQUINOX egyik tagja is), ahogy a brit SuRie is a 2015-ös belga produkcióban vokalista és háttértáncosként, valamint 2017-ben zenei rendezőként és off-stage vokalistaként, valamint a szlovén Lea Sirk is, aki a 2014-es és 2016-os szlovén produkciókban vett részt. Az ausztrál Jessica Mauboy 2014-ben meghívott előadóként lépett fel, míg az ír Ryan O’Shaughnessy az Írországot 2001-ben képviselő Gary O’Shaughnessy unokaöccse.

Érdekesség, hogy Grúzia dala a verseny történetében első alkalommal teljes egészében grúz nyelven hangzik el. Örményország szintén első alkalommal küld teljes egészében örmény nyelvű dalt. Először fordul elő az is, hogy egy olyan dal tartalmaz portugál nyelvű részletet, amely nem Portugáliát képviseli (ez esetben Szlovéniát).

Visszatérő előadók

Magyar résztvevő 

Az MTVA és a Duna Média 2017. október 9-én reggel tette közzé a pályázati feltételeket és a hivatalos versenyszabályzatot. A dalok leadásának határideje 2017. november 20-a volt. Újítás, hogy ezúttal innentől már csak online volt lehetősége az előadóknak benyújtani a pályázati anyagot. Az élő show-műsorba beválogatott dalok végleges verzióit 2017. december 20-ig küldhetik el a résztvevők az MTVA részére.

A Dal (2018) – Döntő 
A döntőt 2018. február 24-én tartotta az MTVA nyolc előadó részvételével. A végeredmény a nézői szavazás illetve a szakmai zsűri szavazatai alapján alakult ki. A zsűri a dalok elhangzása után csak szóban értékelte a produkciókat. Az összes dal elhangzása után, az Eurovíziós Dalfesztivál gyakorlatához hasonlóan pontozta a produkciókat a zsűri. Az első helyezett 10 pontot kapott, a második 8-at, a harmadik 6-ot, míg a negyedik 4 pontot. A pontozás során a négy legtöbb pontot szerzett dal közül a nézők A DAL alkalmazáson keresztül, a műsor hivatalos honlapján vagy SMS-ben küldött szavazatokkal választották ki a verseny győztesét, aki képviselheti Magyarországot a 2018-as Eurovíziós Dalfesztiválon Lisszabonban. A magyarokkal egy időben választott dalt Lettország, Moldova, Szlovénia és Ukrajna is a nemzetközi versenyre. Érdekesség, hogy először A Dal történetében csak férfiak alkották a döntő mezőnyét (szóló előadók, vagy együttesek). A versenyprodukciók mellett extra fellépő volt Pápai Joci, A Dal 2017 győztese, aki a 2017-es Eurovíziós Dalfesztiválon Kijevben képviselte Magyarországot. A Dal döntőjében az Origo című dalt adta elő. Továbbá a zsűri egyik tagja, Mező Misi, a Magna Cum Laude zenekarral és Ferenczi Györggyel együtt a Volna-e kedved című dalt adták elő vendégprodukcióként. A műsort élőben közvetítette a Duna és a Duna World, illetve interneten az adal.hu. A döntőt követően is 22:40-től a Dunán indult A Dal Kulissza című kísérőműsor, melyben Pflum Orsi és Forró Bence beszélgetett a résztvevőkkel.

Az elődöntők felosztása 

A harminchét elődöntős országot hat kalapba osztották földrajzi elhelyezkedésük és szavazási szokásaik alapján, a 2008-ban bevezetett módon. A felosztást január 12-én hozta nyilvánosságra az EBU.

Január 29-én tartották a sorsolást, ahol a kalapok egyik fele az első elődöntőbe, a másik a második elődöntőbe került. Ennek célja a szavazás igazságosabbá tétele. A sorsolás során azt is eldöntötték, hogy az egyes országok az adott elődöntő első vagy második felében fognak fellépni, valamint azt, hogy az automatikusan döntős „Öt Nagy” és a rendező ország melyik elődöntőben fog szavazni. Így a delegációk előre tudják, mikor kell megérkezniük a próbákra. Ugyanekkor került sor a jelképes kulcsátadásra, melyen az előző rendező város, Kijev polgármestere átadta Lisszabon polgármesterének a korábbi rendező városok szimbólumait tartalmazó „kulcscsomót”.

Az automatikusan döntős, de az elődöntőkben szavazó országok közül az olasz műsorsugárzó kérésére Olaszországot a második elődöntőbe osztották.

Érdekesség, hogy a dalfesztivál történetében először Oroszország versenyzője a második elődöntőben fog szerepelni.

A versenyt megelőző időszak 
A résztvevők egy része a versenyt megelőző időszakban különböző rendezvényeken népszerűsítette versenydalát. 2018. március 24-én 4 versenyző vett részt a Eurovision PrePartyn Rigában, míg április 5-én került megtartásra a London Eurovision Party, ahol 18 ország előadója mutatkozott be. Egy év kihagyással ismét megrendezték Moszkvában a Moscow Eurovision Partyt is 5 résztvevővel április 7-én. Az Israel Calling elnevezésű koncerten, Tel-Avivban  26 induló lépett fel április 10-én. A dalfesztivál legnagyobb elő-koncertjét, a Eurovision in Concertet április 14-én rendezték meg Hollandia fővárosában, Amszterdamban. 32 részt vevő ország képviselője adta elő versenydalát az eseményen. Végül április 21-én Madridban került megrendezésre a Eurovision Spain Pre-Party című rendezvény. Utóbbi két eseményen a magyar versenyző, az AWS is fellépett.

A hagyományos kék szőnyeges bevonulást, amelyen a részt vevő negyvenhárom ország versenyzője és delegációja felvonult a sajtó és rajongók előtt, május 6-án tartották a portugál főváros Belém körzetében, a MAAT múzeumnál. Az esemény műsorvezetői Pedro Penim, Inês Lopes Gonçalves, Cláudia Semedo és Pedro Granger voltak. Ezt követte a dalfesztivál hivatalos megnyitó ceremóniája a közeli Villamosipari múzeumban, ahol Fernando Medina Lisszabon polgármestere, az RTP vezetői, az EBU képviselői és Lisszabon városa hivatalosan is köszöntötte a 2018-as Eurovízió delegációit és résztvevőit.

Nemzeti válogatók 
A részt vevő 43 ország közül 14 belső kiválasztással, 29 nemzeti döntő keretein belül választotta ki képviselőjét.

Az indulók közül Albánia, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Izland, Izrael, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Moldova, Németország, Norvégia, Olaszország, Örményország, Portugália, Románia, Svájc, Svédország, Szlovénia és Ukrajna apróbb változtatásokkal ugyanazt azt a nemzeti döntőt rendezte meg, mint az előző évben. Montenegróban tíz év után tért vissza a Montevizija című válogató, míg Szerbiában kilenc év után a Beovizija. Spanyolország az Operación Triunfo című tehetségkutató keretein belül döntött, az ország utoljára 2004-ben használta ezt a műsort az eurovíziós induló kiválasztására. A többi ország közül Ausztrália, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bulgária, Ciprus, Görögország (miután eltörölték az eredetileg kiírt válogatóműsort), Grúzia, Hollandia, Horvátország, Írország, Macedónia és Oroszország ismét a teljes belső kiválasztás mellett döntött, tehát az országot képviselő közmédia nevezte meg a 2018-as résztvevőt és versenydalt.

A dalfesztivál történetében először egy ország internetes válogatón választotta ki indulóját: San Marino műsorsugárzója a 1in360 elnevezésű projekt keretein belül, a külön erre az alkalomra létrehozott webes felületen várta a jelentkezéseket a világ bármely pontjáról. Az október 21-től november 30-ig tartó pályázati szakaszt követően a legalább száz lájkot elérő, vagy a nevezési díjat befizető versenyzők produkcióit egy szakmai zsűri meghallgatta, majd kiválasztott tíz előadót, akik 2018 januárjától márciusáig, az állami televízión és interneten egyaránt közvetített adásokban, már a dalversenyre szánt dalaikkal és feldolgozásokkal újra bizonyíthattak. Végül telefonos szavazás segítségével választották ki a győztest, aki San Marino képviselete mellett lemezszerződést is kapott. Ez volt egyben az első alkalom, hogy a törpeállam nem belső kiválasztással, hanem válogatóműsor segítségével nevezte meg indulóját. Csehország szintén online nemzeti döntőt rendezett Eurovision Song CZ néven, ahol egy korábbi eurovíziós résztvevőkből álló zsűri és a dalfesztivál hivatalos applikációjának cseh felhasználói szavazatai alapján hirdettek győztest.

Érdekesség, hogy Finnország a dalfesztivál történetében először belső kiválasztással jelölte ki előadóját. Ez azonban nem jelentett egyet azzal, hogy az Uuden Musiikin Kilpailu című válogatót ebben az évben nem rendezik meg; ugyanis a kiválasztott előadó, Saara Aalto három dalt adott elő a műsorban, amiből egy nemzetközi zsűri és a közönség közösen választotta ki a legalkalmasabbat a portugáliai versenyre.

Próbák és sajtótájékoztatók 
A próbák április 29-én kezdődtek a verseny helyszínén, a lisszaboni Altice Arénában. Első körben minden ország elpróbálhatta a produkcióját többször is egymás után, valamint még színpadra lépés előtt a színfalak mögött beállították az énekesek mikrofonjait és fülmonitorjait. A színpadi próba után a delegációk a videószobába vonultak, ahol megnézhették, hogy a rendező csatorna hogyan képzeli el a produkció lefilmezését. Innen a sajtótájékoztatóra mentek az előadók, ahol egy műsorvezetővel – felváltva Pedro Grangerrel és Pedro Penimmel – beszélgettek a versenyről, a produkcióról, a próbákról, valamint a sajtó akkreditált tagjai is tehettek fel kérdéseket. A próbák és a sajtótájékoztatók egyszerre zajlottak: míg az egyik ország sajtótájékoztatót tartott, addig a következő már próbált az arénában. Az első napon Azerbajdzsán, Izland, Albánia, Belgium, Csehország, Litvánia, Izrael, Fehéroroszország, Észtország, Bulgária képviselője tartotta próbáját. A második napon következett Macedónia, Horvátország, Ausztria, Görögország, Finnország, Örményország, Svájc, Írország és Ciprus versenyzőjének első próbája. A harmadik napon Norvégia, Románia, Szerbia, San Marino, Dánia, Oroszország, Moldova, Hollandia, Ausztrália; a negyedik napon Grúzia, Lengyelország, Málta, Magyarország, Lettország, Svédország, Montenegró, Szlovénia, Ukrajna előadója próbált először. Az ötödik, hatodik és hetedik napon az elődöntősök második próbáit rendezték. Az automatikusan döntős országok – Portugália és az „Öt Nagy”: Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország, Olaszország és Franciaország – indulói a hatodik és a nyolcadik napon próbáltak.

A cseh versenyző, Mikolas Josef az első próbája során megsérült és kórházba szállították.

A kezdési időpontok helyi idő szerint vannak feltüntetve. (UTC±00:00)

Főpróbák és élő közvetítések 
A kezdési időpontok helyi idő szerint vannak feltüntetve. (UTC±00:00)

A verseny 

A három adásból álló műsorfolyamot élőben, HD minőségben közvetítette a Duna. A második elődöntőt és a döntőt megelőzően Forró Bence műsorvezetésével a Hangolódjunk az Eurovízióra! című műsor jelentkezett élőben az A38 Hajóról, ahol a nézők kulisszatitkokat, érdekességeket tudhattak meg a versenyről. Az első elődöntő előtt egy előre rögzített műsor került a képernyőre. A dalfesztivál magyarországi kommentátora Rátonyi Kriszta volt, akinek a munkáját szakkommentátorként Fehérvári Gábor Alfréd, a 2016-os Eurovíziós Dalfesztivál magyar indulója segíti.

Az előző évekhez hasonlóan a részt vevő országok fellépési sorrendjét a műsor producerei határozták meg. Egyedül a rendező Portugália helyzetét bízták a véletlenre a döntőben. A rendezők az elődöntők januári felosztása és a március közepén megtartott delegációvezetők találkozója után, 2018. április 3-án hozták nyilvánosságra az elődöntők rajtsorrendjét. A döntő fellépési sorrendjét a második elődöntő továbbjutóinak sajtótájékoztatója után határozták meg, majd jelentették be.

A második elődöntő első dala, a Norvégiát képviselő Alexander Rybak által előadott That’s How You Write a Song volt az Eurovíziós Dalfesztivál történetének ezerötszázadik dala.

A dalok közötti képeslapok az adott versenyzővel készült kisfilmek lesznek, melyeket a rendező műsorsugárzó, az RTP forgatott februártól áprilisig Portugáliában.

A szavazás 

A verseny előtt a legesélyesebbnek Ciprust, Észtországot, Franciaországot, Izraelt, Litvániát és Norvégiát tartották.

A szavazás az elődöntőkben és a döntőben is azonos módon történt: mindegyik ország rendelkezett egy ötfős szakmai zsűrivel, és az ő pontjaik, valamint a nézők telefonos szavazatai külön-külön alakították ki az országonkénti eredményeket. Mindegyik ország közönsége és zsűrije a 10-10 kedvenc dalára szavazott, melyek 1–8, 10 és 12 pontot kapnak. A két lista összesítése alapján került ki a végső sorrend. Az elődöntőkben a részt vevő országok, illetve az automatikus döntősök közül az előre meghatározott országok adhatták le szavazataikat. A döntőben mind a 43 részt vevő ország szavazhatott.

Ez volt az első alkalom Azerbajdzsán esetében, hogy a 2008-as belgrádi debütálása óta nem került be a döntőbe, illetve Oroszország 1994-es dublini első részvétele után, szintén nem kvalifikálta magát. Románia számára is ez volt az első alkalom, hogy nem sikerült az elődöntőben a legjobb tízben végezniük, így nem jutottak be a döntőbe. A 2018-as verseny után így már csak Ukrajna és Ausztrália nem esett ki még egyszer sem az elődöntőben.

Ez az első év amikor egyetlen kaukázusi ország sem jutott a döntőbe.

Az elődöntők eredményeit a döntő után hozták nyilvánosságra. Az első elődöntőben Izland végzett az utolsó helyen, történetük során először, míg a második elődöntőben Grúzia zárt a tabella legalján, történetük során másodszor.

A döntőben a zsűri szavazása során végig több ország váltotta egymást az élen – úgy, mint Svédország, Ciprus, Izrael és Ausztria. Majd a közönségszavazatok hozzáadásával Izrael történetének negyedik győzelmét aratta. A 2016-ban bevezetett új pontozási rendszernek köszönhetően az 529 pont a legalacsonyabb pontszám, amivel nyerni lehetett. A győztes dal a zsűrinél a harmadik helyen, míg a telefonos szavazáson az első helyen végzett. A második helyezett Ciprus lett, akik a zsűri szavazáson ötödikek, a közönségszavazáson pedig másodikként végeztek. A harmadik helyen a zsűri kedvence, Ausztria végzett. A döntőben az utolsó helyet a házigazda Portugália szerezte meg.

Magyarország pontjait Forró Bence hirdette ki egy kültéri helyszínről, a budapesti A38 Hajóról.

Magyarország szakmai zsűrijének tagjai Bolyki Balázs, Karácsony James, Szabó Zé, Szandi és Vincze Lilla lettek. A magyar zsűri tizenkét pontját az elődöntőben Románia, míg a döntőben Dánia kapta.

Zsűritagok 
Minden országból öt profi zeneipari szakembert bíz meg a helyi közmédia a dalok értékelésére. A nemzeti zsűrik az élő adás előtt egy nappal egy zárt láncú közvetítésben egy videószobából követik figyelemmel a második főpróbát, és az ott látottak és hallottak alapján minősítik a produkciókat. Ezt a próbát emiatt zsűri shownak hívják, és az élő adáshoz hasonló eurovíziós élményt nyújtja a jegyet váltóknak az arénában. Az első elődöntő előtt 22 országból 110, a második elődöntő előtt 21 országból 105, míg a döntő előtti napon 43 országból összesen 215 zsűritag pontoz. A zsűritagok névsorát április 30-án hozta nyilvánosságra az EBU. A tagok közül 102 nő, 113 férfi, a legfiatalabb 16 éves Észtországból, a legidősebb 74 éves a horvát zsűriben. Átlagéletkoruk 40,8 év. A magyar zsűri átlagéletkora 9 évvel a versenyátlag felett van: 49,8 év. A zsűritagok között ebben az évben is több korábbi eurovíziós előadó is szerepelt. Két győztes is felkerült a listára: az egyik a dán Emmelie de Forest, aki 2013-ban nyerte meg a fesztivált; a másik az 1993-as győztes Niamh Kavanagh az ír zsűriben kapott helyet. A német ítészek csapatát erősítette zsűrielnökként Mary Roos, aki 1972-es és 1984-es versenyen képviselte Németországot. A norvég Hanne Haugsand a Charmed tagjaként 2000-ben; a moldáv Cristina Scarlat 2014-ben; a szerb Bojana Stamenov, a lett Aminata, és a máltai Amber 2015-ben vett részt országa színeiben a versenyen. Bob Savenberg a Clouseau tagjaként 1991-ben, Tom Dice 2010-ben és Laura Tesoro 2016-ban lépett a dalfesztivál színpadára Belgium képviseletében. A San Marinó-i zsűri tagja, Ilaria Ercolani 2013-ban háttértáncosként vett részt.

Első elődöntő 
Az első elődöntőt május 8-án rendezték meg tizenkilenc ország részvételével. Az egyes országok által kiosztott pontok telefonos szavazás, illetve szakmai zsűrik szavazatai alapján alakultak ki, mely alapján az első tíz helyezett jutott tovább a döntőbe. A részt vevő országokon kívül három automatikusan döntős ország – az ,  és  – is szavazott az első elődöntőben, valamint a május 7-én tartott főpróbákon versenydalukat is előadták.

1.A dal tartalmaz egy mondatot héber nyelven is.
2.A spanyol nyelvű cím ellenére a dal angol nyelven hangzik el, habár a refrénben hallható a Fuego szó.

Ponttáblázat

Zsűri szavazás

Nézői szavazás 

A sorok és az oszlopok a fellépés sorrendjében vannak rendezve. Az utolsó három oszlopban az első elődöntőben szavazó automatikus döntősök találhatók meg.

12 pontos országok

Zsűri szavazás 
Az alábbi országok kaptak 12 pontot az első elődöntőben a zsűritől:

Nézői szavazás 
Az alábbi országok kaptak 12 pontot az első elődöntőben a nézőktől:

A félkövérrel szedett országok a maximum 24 pontot (12 pontot a zsűritől és a nézőktől is) adták az adott országnak.

Zsűri és nézői szavazás külön

Második elődöntő 
A második elődöntőt május 10-én rendezték meg tizennyolc ország részvételével. Az egyes országok által kiosztott pontok telefonos szavazás, illetve szakmai zsűri szavazatai alapján alakultak ki, mely alapján az első tíz helyezett jutott tovább a döntőbe. A részt vevő országokon kívül három automatikusan döntős ország – ,  és  – is szavazott a második elődöntőben, valamint a május 9-én tartott főpróbákon versenydalukat is előadták.

3.A dal tartalmaz egy-egy mondatot, kifejezést torlaki dialektusban is.
4.A dal tartalmaz egy, a vokalisták által énekelt izlandi nyelvű mondatot is.
5.Az angol nyelvű cím ellenére a dal teljes egészében grúz nyelven hangzik el.

Ponttáblázat

Zsűri szavazás

Nézői szavazás 

A sorok és az oszlopok a fellépés sorrendjében vannak rendezve. Az utolsó három oszlopban a második elődöntőben szavazó automatikus döntősök találhatók meg.

12 pontos országok

Zsűri szavazás 
Az alábbi országok kaptak 12 pontot a második elődöntőben a zsűritől:

Nézői szavazás 
Az alábbi országok kaptak 12 pontot a második elődöntőben a nézőktől:

Zsűri és nézői szavazás külön

Magyarország zsűri és nézői szavazás eredményei

Döntő 
A döntőt május 12-én rendezték meg huszonhat ország részvételével. Az egyes országok által kiosztott pontok telefonos szavazás, illetve szakmai zsűrik szavazatai alapján alakultak ki. A részt vevő országokon kívül az elődöntőkben kiesett országok is szavaztak. A mezőnyt a következő országok alkották:
 Az első elődöntő első tíz helyezettje
 A második elődöntő első tíz helyezettje
 A házigazda ország, egyben az előző év győztese: 
 Az automatikusan döntős „Öt Nagy” ország: , , , , 

6.A dal előadásában közreműködik Isaura is, aki egyben a dal szerzője.

Ponttáblázat

Zsűri szavazás

Nézői szavazás 

A sorok a fellépés, az oszlopok a szavazás sorrendjében vannak rendezve.

12 pontos országok

Zsűri szavazás 
Az alábbi országok kaptak 12 pontot a döntőben a zsűritől:

Nézői szavazás 
Az alábbi országok kaptak 12 pontot a döntőben a nézőktől:

Zsűri és nézői szavazás külön

Magyarország zsűri és nézői szavazás eredményei

A szavazás és a nemzetközi közvetítések

Pontbejelentők 
A nemzeti zsűrik pontbejelentőit és a döntőbeli szavazás sorrendjét május 11-én jelentették be. A pontbejelentők között, a korábbi évekhez hasonlóan, több korábbi részt vevő is volt: a fehérorosz Naviband (2017), a holland O’G3NE (2017), a macedón Jana Burčeska (2017), a grúz Tamara Gachechiladze (2017), az ír Nicky Byrne (2016), a norvég Aleksander Walmann és JOWST (2017), az orosz Alsou (2000, 2009 műsorvezető) és a szlovén Maja Keuc (2011).

A szavazás sorrendje a következőképpen alakult:

  – Natalija Zsizscsenko
  – Tural Asadov
  – Naviband
  – John Kennedy O’Connor
  – O’G3NE
  – Jana Burčeska
  – Lara Azzopardi
  – Tamara Gachechiladze
  – Nieves Álvarez
  – Kati Bellowitsch
  – Ulla Essendrop
  – Mel Giedroyc
  – Felix Sandman
  – Dagmara Legante
  – Andri Xhahu

   – Uršula Tolj
  – Nicky Byrne
  – Sonia Argint Ionescu
  – Radka Rosická
  – Edda Sif Pálsdóttir
  – Julieta Ardovan
  – Danira Boukhriss Terkessidis
  – Aleksander Walmann és JOWST
  – Élodie Gossuin
  – Giulia Valentina Palermo
  – Ricardo Gonçalves
  – Ott Evestus
  – Dragana Kosjerina
  – Hovig

   – Arsen Grigoryan
  – Joanna Dragneva
  – Olína Xenopúlu
  – Forró Bence
  – Natasa Sotra
  – Barbara Schöneberger
  – Anna Abreu
  – Alsou
  – Leticia Carvalho
  – Lucy Ayoub
  – Mateusz Szymkowiak
  – Eglė Daugėlaitė
  – Amaya
  – Pedro Ricardo Pacheco Fernandes

Lengyelország pontbejelentője eredetileg Marcelina Zawadzka lett volna.

Kommentátorok 
Az elődöntőket és a döntőt az interneten élőben közvetíti kommentár nélkül a verseny hivatalos YouTube-csatornája.

Megjegyzés: Az egyes országok televízió– illetve rádiócsatornái alapesetben élőben közvetítették a dalfesztivált. Ez néhány esetben eltérhetett, mely a fenti táblázatban is fel van tüntetve.

Nézettség 
A 2018-as dalfesztivál elődöntőit és döntőjét körülbelül 186 millió ember látta.
A dalfesztivál összes felvezető műsorát és nemzetközi adását Magyarországon a Duna nemzeti főadó közvetíti. A műsor magyarországi nézettsége:

A +4-es adatok a teljes lakosságra, a 18–49-es adatok a célközönségre vonatkoznak.

Egyéb díjak 
Az Eurovíziós Dalfesztiválon dolgozó újságírók 2016-ban Stockholmban alapították meg a színpadi látványt elismerő Buzz Awardot, amelyet 2017-ben Kijevben adtak át először. Ezúttal a hat kategória közül a legjobb speciális effektekért járó díjat a magyar AWS együttesnek ítélte oda az a több mint ezer helyszínen dolgozó újságíró, aki leadta szavazatát.

Marcel Bezençon-díj 

A Marcel Bezençon-díjjal, melyet először a 2002-es Eurovíziós Dalfesztiválon adták át Észtország fővárosában, Tallinnban, a legjobb döntős dalokat és előadókat díjazzák. A díjat Christer Björkman (Svédország versenyzője a 1992-es Eurovíziós Dalfesztiválon és az ország delegációvezetője) és Richard Herrey (az 1984-es verseny győztese a Herreys tagjaként) alapították és a verseny alapítójáról nevezték el. Három kategóriában osztják ki az elismerést: a legjobb előadónak járó Művészeti díj (a részt vevő országok kommentátorjainak döntése alapján), a legeredetibb dal szerzőjét elismerő Zeneszerzői díj (az adott évben döntős dalok szerzőinek zsűrije ítéli oda) és a legjobb dalnak járó Sajtódíj (az akkreditált újságírók szavazatai alapján). A győzteseket nem sokkal a döntő előtt hirdették ki.

Érdekesség, hogy bolgár versenyző először kapta meg díjat.

OGAE-szavazás 

Az OGAE (franciául: Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision, magyarul: Az Eurovízió rajongóinak Általános Szervezete) egy internacionális szervezet, melyet 1984-ben Jari-Pekka Koikkalainen alapított Savonlinnában, Finnországban. A szervezet 2018-ban negyvenkét eurovíziós rajongói klubbal állt összeköttetésben Európa-szerte és azon túl, melyek nem kormányzati, nem politizáló és nem gazdasági szervezetek. 2007 óta minden évben szerveznek a verseny előtt egy szavazást, ahol a ugyanazt a szavazási módszert alkalmazzák, mint az Eurovíziós Dalfesztiválokon (mindegyik ország a 10 kedvenc dalára szavaz, melyek 1–7, 8, 10, és 12 pontot kapnak).

Barbara Dex-díj 

A Barbara Dex-díj egyéves rajongói díj az Eurovíziós Dalfesztiválon részt vevő legcsúnyább fellépő ruházatú énekesnek. A díjat Barbara Dex belga énekesnőről nevezték el, aki 1993-ban utolsó helyen végzett a dalfesztivál döntőjében, ahol egy saját tervezésű ruhát viselt. 1997 és 2016 között a House of Eurovision, majd 2017-től kezdve a Songfestival.be nevű internetes oldal látja el a díjjal kapcsolatos teendőket.

Hivatalos album 

A Eurovision Song Contest: Lisbon 2018 (magyarul: Eurovíziós Dalfesztivál: Lisszabon 2018) volt a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál dalainak válogatáslemeze, melyet az Európai Műsorsugárzók Uniója és a Universal Music Group közösen jelentetett meg 2018. április 20-án. Az album tartalmazta a 43 részt vevő ország dalát, beleértve azokat az elődöntős országokat is, akik nem jutottak tovább a döntőbe.

Térkép

Kapcsolódó szócikkek 
 2018-as Fiatal Zenészek Eurovíziója
 2018-as Junior Eurovíziós Dalfesztivál

Jegyzetek

További információk 

  Az Eurovíziós Dalfesztivál hivatalos honlapja
  Az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi honlapja

2018
Eurovíziós Dalfesztivál